Barinitas peut désigner :

Toponymes

Barinitas : chef-lieu de la municipalité de Bolívar dans l'État de Barinas ;
 Barinitas : l'une des trois paroisses civiles de la municipalité de Bolívar dans l'État de Barinas.

Homonymie de toponyme